El Condado de Bradford es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Bradford (Florida)
 Condado de Bradford (Pensilvania)